Bod (ang. Baud) – w telekomunikacji i informatyce jednostka szybkości transmisji danych.
 Baud – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.